Formuła Renault 3.5 Sezon 2012 – ósmy sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 5 maja na hiszpańskim torze Motorland Aragon, natomiast zakończyły 20 października także w Hiszpanii, na Circuit de Catalunya. Tytułu w klasyfikacji kierowców wywalczył Holender Robin Frijns, a w klasyfikacji zespołów francuski Tech 1 Racing.

Lista startowa 
R = debiutant

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2012 został zatwierdzony 10 października 2011 roku. Ponownie składał się on z dziewięciu eliminacji, w tym pojedynczej na torze Monte Carlo, gdzie seria towarzyszyła Formule 1. Zawody na włoskim torze Monza tym razem się nie odbyły. Po raz pierwszy kierowcy ścigali się w Rosji, na nowo wybudowanym torze Moscow Raceway. Drugą debiutującą lokalizacją początkowo miał być tor w Brazylii, jednak ostatecznie próba organizacji nie powiodła się. W tym wypadku zawodnicy ponownie zawitali na brytyjski tor Silverstone.

Zmiany

Techniczne 
 Począwszy od sezonu 2012 seria będzie korzystać z nowego podwozia Dallary, która będzie ewolucją starszej konstrukcji. Pojazd będzie posiadał około 70% nowych komponentów, dzięki czemu nowa maszyna będzie jeszcze szybsza. Nowością w serii będzie system DRS, na wzór tego, który został w zeszłym roku wprowadzony w Formule 1. Jednostkę 3.5 V6 zastąpi silnik 3,4 V8, stworzony przez firmę Zytek. Dzięki temu samochód będzie posiadał 530 koni mechanicznych (o 50 więcej od poprzedniego pojazdu). Wraz z nową jednostką zostanie wprowadzona także nowa skrzynia biegów, elektronika oraz pneumatyczne sprzęgło. Organizatorzy zadbali również o lepsze hamulce oraz poziom bezpieczeństwa. Dostawcą ogumienia nadal będzie francuska firma Michelin, która zaopatrzy serial w nowe opony. Nowa konstrukcja samochodu wyścigowego ma być lżejsza łącznie o 15kg. Pojazd po raz pierwszy został przetestowany przez Francuza Romaina Grosjeana na hiszpańskim torze Albacente.
 Brytyjska ekipa Arden International nawiązała współpracę ze stajnią F1, Caterhamem. Jednym z zawodników zespołu będzie kierowca testowy malezyjskiego teamu, Amerykanin Alexander Rossi.

Zespoły 
 W sezonie 2012 wybrano spośród osiemnastu zespołów trzynaście ekip, które będą rywalizować o tytuł w FR3.5. Do serii powróci francuska stajnia DAMS, która ostatni raz na starcie pojawiła się w 2005 roku. W stawce zadebiutuje nowy team – brytyjski zespół Arden International Ltd. – który dotąd udzielał się jedynie w Serii GP2. Na liście rezerwowej widnieją hiszpański EPIC Racing oraz fiński Koiaren Motorsport, które do 15 stycznia mają czas, aby potwierdzić swoje zgłoszenie oraz gwarancje finansowe.
 Rosyjska stajnia KMP Racing została przekształcona w Team RFR.
 Brytyjska ekipa Arden International nawiązała współpracę z malezyjską stajnią Formuły 1 – Caterham – i odtąd będzie nazywać się Arden Caterham Motorsport
 Z mistrzostw, na skutek problemów finansowych, wycofała się malezyjska ekipa Mofaz Racing.

Kierowcy

Debiutanci 
 Kevin Magnussen: (Carlin Motorsport) Brytyjska Formuła 3 → Carlin
 Carlos Huertas: (Carlin Motorsport) Brytyjska Formuła 3 → Fortec Motorsport
 Zoël Amberg: (Jenzer Motorsport) Seria GP3 → Pons Racing
 Will Stevens: (Fortec Motorsport) Europejska Formuła Renault → Carlin
 Yann Cunha: (Hache Team) European F3 Open, (T-Sport) Brytyjska Formuła 3 → Pons Racing
 Robin Frjins: (Josef Kaufmann Racing) Europejska Formuła Renault → Fortec Motorsport
 Nikolaj Martsenko: (Max Travin Racing Team) Niemiecka Formuła 3 → BVM – Target Racing
 Jules Bianchi: (Lotus ART) Seria GP2 → Tech 1 Racing
 Lucas Foresti: (Carlin Motorsport) Brytyjska Formuła 3 → DAMS
 Sam Bird: (iSport International) Seria GP2 → ISR
 Nico Muller: (Jenzer Motorsport) Seria GP3 → International Draco Racing
 Richie Stanaway: (Van Amersfoort Racing) Niemiecka Formuła 3 → Gravity-Charouz Racing
 Marco Sørensen: (Brandl Motorsport) Niemiecka Formuła 3 → Gravity-Charouz Racing
 Vittorio Ghirelli: (Jenzer Motorsport) Seria GP3) → Comtec Racing
 Giovanni Venturini: (Griffitz Durango) Auto GP → BVM-Target

Ubiegłoroczni zawodnicy 
 Lewis Williamson: ISR Racing → Arden International
 Jean-Eric Vergne: Carlin → Scuderia Toro Rosso (Formuła 1)
 Daniel Ricciardo: ISR Racing → Scuderia Toro Rosso (Formuła 1)
 Arthur Pic: Tech 1 Racing → DAMS
 Oliver Webb: Pons Racing → Sam Schmidt Motorsports (Indy Lights)
 Stéphane Richelmi: International Draco Racing → Trident Racing (Seria GP2)
 Nick Yelloly: Pons Racing → Comtec Racing
 Jake Rosenzweig: Mofaz Racing → ISR
 Albert Costa: (EPIC Racing) → Eurocup Mégane Trophy
 Nathanael Berthon: ISR → Racing Engineering (2012)
 Daniel de Jong: Comtec Racing → Manor MP Motorsport (Światowa Seria Auto GP)

Zawodnicy z przeszłością w serii 
 Michaił Aloszyn: Carlin (Seria GP2) → RFR

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 † - nie ukończył, ale przejechał 90% wyścigu.
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Sezony Formuły Renault 3.5
2012 w sportach motorowych